Nyssa kan avse:

 Nyssa – det antika namnet på en stad i centrala Turkiet, se Nevşehir
 Nyssa (växter) – ett släkte av kornellväxter